Het ATP-toernooi van Amsterdam 1999 (met de officiële naam Grolsch Open 1999) werd van 2 tot en met 8 augustus gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

In de enkelspelfinale versloeg de Marokkaan Younes El Aynaoui de Argentijn Mariano Zabaleta. Het Nederlandse duo Paul Haarhuis/Sjeng Schalken versloeg in de dubbelspelfinale het Amerikaans/Israëlische koppel Devin Bowen/Eyal Ran.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam